Fairplay steht für:

 Fairplay (Colorado), Gemeinde in Colorado
 Fairplay (Maryland), Unincorporated Community im Washington County (Maryland)
 Fairplay (Spielezeitschrift), deutsche Viertelsjahresschrift
 Fairplay Reederei, Hamburger Schleppreederei sowie deren Schlepper

Fair Play steht für: 
 Fair Play, Verhalten im Sport
 Fair Play (Kalifornien), Unincorporated Community im El Dorado County, Kalifornien
 Fair Play (Missouri), Ort im Polk County (Missouri)
 Fair Play (2006), französischer Spielfilm (2006)
 Fair Play (2014), tschechischer Spielfilm (2014)
 Fair Play (2023), US-amerikanischer Spielfilm

FairPlay steht für: 
 FairPlay, Sicherheitssystem für digitale Medien

Siehe auch: